Tineovertex är ett släkte av fjärilar. Tineovertex ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Tineovertex